

Класиране 

 Голмайстор на първенството: Янко Стоянов (Левски София) и Димитър Стоянов (ФК 13) по 10 гола.

Резултати 

 Резултатите с удебелен шрифт са служебни.

Състав на шампиона ЖСК (София)

Източници 
 в-к „Спортъ“

Футбол в България
Турнири по футбол в България